Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jeff Tarango e Daniel Vacek che hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 7–5 Menno Oosting e Andrei Pavel.

Teste di serie

 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (campioni)
 Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno)

 Lan Bale /  Andrew Kratzmann (secondo turno) 
 Mark Keil /  Mikael Tillström (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 1999
ATP Tour 1999